Krochmal ist der Familienname folgender Personen:

 Menachem Mendel Krochmal († 1661), mährischer Landesrabbiner und Talmudgelehrter
 Nachman Krochmal (1785–1840), jüdischer Religionsphilosoph, Historiker und Autor